RMS Saxonia (1899), een Brits passagiersschip van Cunard Line dat voer van 1899 tot 1925
 RMS Saxonia II, een Brits passagiersschip van Cunard Line dat voer van 1954 tot 1999 maar in 1962 herdoopt werd tot RMS Carmania en later in 1973 tot SS Leonid Sobinov.